Други равногорски корпус је део ЈВуО чији је командант био Предраг Раковић.

Спољашње везе 

 Други равногорски корпус , сајт Погледи

Корпуси ЈВуО